Liao (chinois : 廖) est un nom de famille chinois. C'est l'un des 100 noms de famille les plus communs en Chine. 

Personnalités portant le nom de Liao :
 Liao Hua (185 – 263) ;
 Liao Taizu (872-926) de la dynastie Liao est le premier empereur de l'empire du Khitan ;
 Liao Yiwu est un écrivain, poète et musicien chinois né le  à Yanting dans le Sichuan ;
 Liao Hui, est un haltérophile chinois né le  ;
 Liao Fan (1974-), acteur chinois.

Homonymie de patronyme
Patronyme chinois